Truksa ist der Familienname von 

 Adolf Truksa (1864–1944), tschechischer Schriftsteller und Übersetzer
 Jaromír Truksa, slowakischer Tischtennisspieler
 Karel Truksa (* 1885), tschechischer Architekt
 Ladislav Truksa (* 1891), tschechischer Mathematiker
 Rudolf Truksa, österreichischer Architekt